Deze lijst vertoont een aantal titels die gemaakt zijn met game engine GameMaker van YoYo Games. Spellen kunnen worden geëxporteerd naar Android, Fire OS, HTML5, iOS, Linux, MacOS, Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. In het verleden waren de platforms PlayStation 3, PlayStation Vita, Tizen en Windows Phone  ook beschikbaar, maar zijn sinds de komst van GameMaker Studio 2 in 2017 niet meer beschikbaar.

Spellen 
Alle spellen in deze lijst zijn uitgebracht voor Microsoft Windows, behalve Super Snake HD. Spelunky is ook uitgebracht op  Chrome OS, PlayStation 3 en Xbox 360. Hotline Miami is uitgebracht voor PlayStation 3.

* De publicatiedatum is de datum van de eerste publieke uitgave op een platform of in een land.

Zie ook 
 Lijsten van computerspellen

Externe links 
 Made with GameMaker Showcase van YoYo Games
 GameMaker van YoYo Games

Referenties 

GameMaker